Comandante Diavolo – pseudonimo di Amedeo Guillet, militare e diplomatico italiano
 Comandante Diavolo – pseudonimo di Germano Nicolini, comandante partigiano

Pagine correlate 
 Diavolo (disambigua)